Miho steht für:

 Miho (Ibaraki), Dorf in der japanischen Präfektur Ibaraki
 Miho Museum, ein Museum in Japan
 Miho no Matsubara, Landschaft auf der Halbinsel Miho